Banca 5 S.p.A. è un istituto di credito italiano che fornisce servizi bancari, nonché servizi di incasso e di pagamento ai rivenditori di generi di monopolio, i tabaccai.

Dalla fine del 2016 fa parte del gruppo Intesa Sanpaolo - Divisione Banca dei Territori.

Storia
Comunemente chiamata la banca dei tabaccai, nasce come Banca Itb nel luglio 2008 ad opera di Rosario Bifulco (tramite Bootes), Francesco Marrara (con Ayperos), Dario Rapisarda, Marcello Sala, Lottomatica, Federazione italiana tabaccai (attraverso Arianna), Wise Sgr, Intesa Sanpaolo, Toni Rossi per mezzo di Pharos e Logista, con l'intento di creare una banca esclusivamente dedicata ai tabaccai, ai quali offrire conti correnti, fidi, depositi, finanziamenti, pagamento fornitori, fatturazione elettronica, e servizi di incasso e di pagamento. Contestualmente, questi servizi sono messi a disposizione anche dei cittadini, in quanto Banca Itb ha stipulato convenzioni per pagamenti di bollettini postali, F24, Mav, Rav, ricariche di schede telefoniche e carte prepagate, nonché per la liquidazione dei voucher Inps.

Nel 2016 Intesa Sanpaolo acquista il 100% di Banca Itb per 153 milioni di euro e la rinomina Banca 5 S.p.A. Il nome deriva dal numero di prodotti che si intende offrire al nuovo target di clientela che vuole raggiungere attraverso la rete dei tabaccai, ovvero le fasce di popolazione poco bancarizzate: carte, prestiti, conto, assicurazioni e servizi.

Dal 1° gennaio 2023 la banca ha assunto la denominazione isybank S.p.A., in previsione del lancio della nuova digital bank del gruppo Intesa Sanpaolo.

Dati economici
Banca 5 non ha filiali presenti sul territorio, è una banca online che si appoggia a 20 000 tabaccherie convenzionate (circa il 40% del mercato). 12 milioni di persone ogni anno si rivolgono alle tabaccherie di Banca 5 per usufruirne dei servizi. Ha raggiunto 38 milioni di euro di ricavi, di cui il 96% frutto di commissioni sui pagamenti effettuati, intermediando circa 9 miliardi di euro. Core Tier 1 del 25.8%, chiude con 8.5 milioni di utili e 237 dipendenti. Nel 2017 ha registrato un utile netto di 6,7 milioni di euro e ha 244 dipendenti.

Note

Collegamenti esterni

Gruppo Intesa Sanpaolo